Tamás Ernő (1892–1955) író, hírlapíró, költő
 Tamás Ernő (1941) grafikus